Gauthier Hiernaux (1975-), un auteur belge francophone ;
 Jules Hiernaux (1881-1944), un pédagogue et militant wallon d'opinion libérale.

Voir aussi 
 Square Jules Hiernaux, une place de Charleroi, en Belgique